Либан () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Либан — разговорное наименование бывшего трудового лагеря германской службы Баудинст, который находился возле Кракова.
 Либан, Николай Иванович (1910—2007) — советский историк русской литературы и критики, педагог.